Accattone peut désigner :
 Accattone, un film de Pier Paolo Pasolini ;
 Accattone, une revue italienne ;
 Accattone, une revue française se réclamant de Pier Paolo Pasolini créée en 2015 ;
 Accattone, une salle de cinéma de Paris.